Илекса — гидроним в России:

 Илекса — река в Онежском районе Архангельской области, впадает в озеро Водлозеро.
 Илекса — река в Емецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, впадает в озеро Кязьмеш.
 Илекса — река в Обозерском городском поселении Плесецкого района Архангельской области, впадает в озеро Обозеро (исток Ваймуги).
 Илекса — река в Вытегорском районе Вологодской области, впадает в озеро Матенжское.
 Илекса — река в Вытегорском районе Вологодской области, впадает в озеро Роксомское.
 Илекса — река в Вытегорском районе Вологодской области, впадает в Тудозеро.